PG se poate referi la:

 Papua Noua Guinee, codul ISO 3166-1 al acestei țări;
 .pg, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Papua Noua Guinee;
 Insulele Spratly, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu;
 Perugia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT;
 P. G. Wodehouse, scriitor englez;
 Procter & Gamble, prescurtat P&G;
 Parchetul General

Legături externe 

  „PG” la acronymfinder.com

Acronime de două litere